Spitzeder ist der Familienname folgender Personen:

 Adele Spitzeder (1832–1895), deutsche Schauspielerin und Betrügerin
 Adelheid Spitzeder (1793–1873), verheiratete Fries, deutsche Opernsängerin
 Betty Spitzeder, geb. Vio (1806–1872), italienisch-österreichische Sängerin (Soubrette, Sopran)
 Franz Anton Spitzeder (1732–1796), deutscher Sänger
 Henriette Spitzeder, geb. Schüler (1800–1828), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Johann Baptist Spitzeder (1764–1842), deutscher Schauspieler und Sänger (Bass)
 Josef Spitzeder (1796–1832), deutscher Sänger